Эсканкра́б (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Булонь-сюр-Жес. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31170.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 640 км к югу от Парижа, в 70 км к юго-западу от Тулузы.

На северо-западе коммуны протекает река Сав.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 232 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 131 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 85 были экономически активными, 46 — неактивными (показатель активности — 64,9 %, в 1999 году было 62,3 %). Из 85 активных жителей работали 77 человек (41 мужчина и 36 женщин), безработных было 8 (4 мужчины и 4 женщины). Среди 46 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 22 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна